Аббревиатура QSPR может подразумевать следующие значения:
 QSPR () — процедура построения моделей, позволяющих по структурам органических соединений прогнозировать их физические и физикохимические свойства.
 QSPR () — американский бесшумный гладкоствольный револьвер специального назначения, разработанный в годы вьетнамской войны для «туннельных крыс».